Název Grafenau mají sídla:

 Grafenau (Bavorsko) – město v Bavorsku
 Grafenau (Bádensko-Württembersko)  – obec v Bádensku-Württembersku
Názvy míst:
Hospoda Grafenau – ruiny hospody (Svatoňovice, okres Opava)